Бернерс — фамилия.
 Бернерс, Джулиана (ок.1388 или 1400—ок.1460) — полулегендарная английская писательница XV века, автор трудов по геральдике, охоте, соколиной охоте и рыболовству. 
 Лорд Бернерс (1883—1950) — британский композитор, художник и писатель. 
Двойная фамилия
 Бернерс-Ли, Тим (род. 1955) — британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, создатель Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины.

См. также 
 Барон Бернерс — наследственный титул в Англии.
 Карл Бернерс пласс — станция метрополитена Осло, Норвегия.